Mummenschanz bezeichnet:
 Mummenschanz, ein fastnächtliches Treiben
 Mummenschanz Maskentheater, ein Schweizer Maskentheater-Ensemble
 Mummenschanz (Roman) ein Roman aus Terry Pratchetts Scheibenwelt-Zyklus
 Mummenschanz (Hörspiel), ein Hörspiel für Kinder von Rainer Gussek

Siehe auch: